Nositelky jména Eleonora Aragonská:
 Eleonora Aragonská (1226), hraběnka z Toulouse
 dcera aragonského krále Alfonse II. a manželka toulouského hraběte Raimunda VI.
 Eleonora Aragonská (1358–1382), kastilská a leónská královna
dcera aragonského krále Petra IV. a manželka kastilského krále Jana I.
 Eleonora Aragonská (1402–1445), portugalská královna
 dcera aragonského krále Ferdinanda I. a manželka portugalského krále Eduarda I.